Чемпионат США по шахматам 1995 прошёл в Модесто с 19 ноября по 4 декабря.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты США по шахматам
1995 год в шахматах
1995 год в Калифорнии
Спортивные соревнования в Калифорнии
Ноябрь 1995 года
Декабрь 1995 года
Спорт в США в 1995 году